Sardou est un nom de famille (désigne une personne originaire de Sardaigne), notamment porté par deux célèbres familles qui, bien qu' également originaires de Provence, n'ont aucun lien de parenté entre elles. 

Leurs arbres généalogiques respectifs sont présentés ci-dessous :

Famille Sardou du Cannet

Famille Sardou de Marseille

Autres 
 Eggs Sardou (Œufs Sardou), un plat louisien créole créé en l'honneur de Victorien Sardou alors en tournée à La Nouvelle-Orléans.

Lien externe
 
Patronyme français
Famille française